Donald kan syfta på:

 Donald (namn) – ett mansnamn
 Donald (auktor) – en auktorsförkortning

Geografi

Antarktis 

 Nunatak Donald,

Australien 

 Donald, Victoria, ort, Victoria, Buloke,

USA 

 Donald, Oregon, ort, Marion County, 

Robotskapade Australienförgreningar